Фата — головний убір нареченої
 Фата — село в Румунії

Прізвище 

Фа́та () — прізвище:
 Артур Фата ( 1963) — зімбабвійський скульптор
 Дрю Фата ( 1983) — канадський хокеїст
 Ріко Фата ( 1980) — канадський хокеїст

Див. також 
 Фаца
 Фата моргана (значення)
 «From Autumn to Ashes» (FATA) — американський музичний гурт
 Фату